Boisemont ist der Name zweier französischer Orte:

 Boisemont (Eure), ehemalige Gemeinde im Département Eure
 Boisemont (Val-d’Oise), Gemeinde im Département Val-d’Oise